Fagun steht für:
 Michael Patrick Olatunji Fagun
 Fagun (Zeitung)